Il National Invitation Tournament 1985 fu la 48ª edizione del torneo. Venne vinto da UCLA; il miglior giocatore fu Reggie Miller.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Walt Hazzard
Vice-allenatori: Jack Hirsch, Kris Jason, Andre McCarter, Sidney Wicks
Preparatore atletico: Tony Spino

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1985
1985